La LEN European Cup 1972-1973 è stata la decima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre di club.

Si sono qualificate per la fase finale otto squadre che hanno disputato due fasi a gironi.

Nel girone finale, disputato a Budapest, si sono imposti i padroni di casa dell'Orvosegyetem che hanno interrotto sette anni di egemonia delle squadre jugoslave portando per la prima volta il trofeo in Ungheria.

Gironi di semifinale

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Girone finale

Campioni
 Campione d'Europa:
András Bodnár, Gaal, Hamori, Koller, Ferenc Konrád, S. Konrád, K. Kovács , Nemcsik, Attila Sudár, István Szívós, K. Vindisch.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)

Sport acquatici nel 1972
Sport acquatici nel 1973
Edizioni della LEN European Cup